|-
|(94001)||2000 XP21|| align=right|15,5|| align=right|2,660|| align=right|0,215|| align=right|10,38|| align=right|4,338||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94002)||2000 XX22|| align=right|13,4|| align=right|3,133|| align=right|0,098|| align=right|16,25|| align=right|5,545||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94003)||2000 XZ23|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,065|| align=right|8,40|| align=right|4,228||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94004)||2000 XL24|| align=right|13,9|| align=right|2,966|| align=right|0,110|| align=right|11,14|| align=right|5,108||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94005)||2000 XO25|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,140|| align=right|13,33|| align=right|4,467||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94006)||2000 XQ25|| align=right|14,8|| align=right|2,976|| align=right|0,084|| align=right|11,16|| align=right|5,134||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94007)||2000 XR25|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,270|| align=right|9,40|| align=right|4,075||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94008)||2000 XT25|| align=right|14,8|| align=right|2,964|| align=right|0,103|| align=right|10,87|| align=right|5,102||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94009)||2000 XZ26|| align=right|13,7|| align=right|3,106|| align=right|0,132|| align=right|10,84|| align=right|5,473||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94010)||2000 XJ27|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,183|| align=right|11,71|| align=right|4,410||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94011)||2000 XZ27|| align=right|14,0|| align=right|2,699|| align=right|0,146|| align=right|13,83|| align=right|4,434||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94012)||2000 XM28|| align=right|13,3|| align=right|2,883|| align=right|0,075|| align=right|13,17|| align=right|4,895||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94013)||2000 XP28|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,084|| align=right|14,90|| align=right|4,187||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94014)||2000 XJ29|| align=right|15,0|| align=right|2,713|| align=right|0,130|| align=right|13,62|| align=right|4,468||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94015)||2000 XT29|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,200|| align=right|13,29|| align=right|4,414||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94016)||2000 XC30|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,230|| align=right|11,63|| align=right|4,417||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94017)||2000 XT30|| align=right|14,2|| align=right|2,873|| align=right|0,045|| align=right|12,51|| align=right|4,870||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94018)||2000 XM31|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,201|| align=right|11,78|| align=right|4,399||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94019)||2000 XN32|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,083|| align=right|10,78|| align=right|5,147||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94020)||2000 XH33|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,127|| align=right|12,68|| align=right|4,541||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94021)||2000 XJ33|| align=right|13,7|| align=right|2,943|| align=right|0,131|| align=right|10,08|| align=right|5,049||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94022)||2000 XH35|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,098|| align=right|15,05|| align=right|5,530||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94023)||2000 XL36|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,092|| align=right|13,72|| align=right|4,112||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94024)||2000 XS36|| align=right|14,0|| align=right|2,577|| align=right|0,174|| align=right|12,66|| align=right|4,135||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94025)||2000 XC37|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,189|| align=right|12,87|| align=right|4,358||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94026)||2000 XF39|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,251|| align=right|14,28|| align=right|4,339||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94027)||2000 XL39|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,131|| align=right|13,93|| align=right|4,168||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94028)||2000 XM39|| align=right|14,1|| align=right|2,547|| align=right|0,163|| align=right|12,67|| align=right|4,064||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94029)||2000 XN39|| align=right|14,2|| align=right|2,744|| align=right|0,083|| align=right|15,89|| align=right|4,544||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94030)||2000 XC40|| align=right|12,7|| align=right|2,609|| align=right|0,115|| align=right|28,07|| align=right|4,212||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94031)||2000 XF40|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,092|| align=right|15,98|| align=right|4,190||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94032)||2000 XC41|| align=right|13,2|| align=right|3,221|| align=right|0,081|| align=right|23,52|| align=right|5,779||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94033)||2000 XS41|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,126|| align=right|19,69|| align=right|5,312||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94034)||2000 XB46|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,166|| align=right|29,54|| align=right|4,388||MBA||15. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94035)||2000 XX47|| align=right|14,5|| align=right|2,612|| align=right|0,076|| align=right|13,00|| align=right|4,222||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94036)||2000 XG48|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,057|| align=right|12,26|| align=right|5,025||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94037)||2000 XK48|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,154|| align=right|13,27|| align=right|4,218||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94038)||2000 XX48|| align=right|14,3|| align=right|2,945|| align=right|0,045|| align=right|11,99|| align=right|5,053||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94039)||2000 XW50|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,092|| align=right|8,66|| align=right|4,468||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94040)||2000 XE52|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,131|| align=right|8,32|| align=right|4,388||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94041)||2000 XK52|| align=right|15,0|| align=right|2,780|| align=right|0,218|| align=right|8,15|| align=right|4,635||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94042)||2000 XU52|| align=right|13,6|| align=right|3,010|| align=right|0,087|| align=right|10,02|| align=right|5,221||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94043)||2000 XB53|| align=right|13,6|| align=right|2,879|| align=right|0,121|| align=right|10,90|| align=right|4,885||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94044)||2000 XW53|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,085|| align=right|5,46|| align=right|4,647||MBA||15. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(94045)||2000 XO54|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,101|| align=right|14,18|| align=right|4,033||MBA||11. prosince 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(94046)||2000 YK|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,092|| align=right|22,33|| align=right|4,171||MBA||16. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94047)||2000 YO1|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,039|| align=right|14,77|| align=right|4,185||MBA||17. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94048)||2000 YU2|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,125|| align=right|8,18|| align=right|4,519||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94049)||2000 YM4|| align=right|15,6|| align=right|2,893|| align=right|0,028|| align=right|0,96|| align=right|4,919||MBA||20. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94050)||2000 YP4|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,085|| align=right|7,79|| align=right|4,483||MBA||20. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94051)||2000 YW4|| align=right|15,0|| align=right|3,014|| align=right|0,081|| align=right|7,94|| align=right|5,232||MBA||21. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94052)||2000 YS5|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,118|| align=right|9,86|| align=right|4,416||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94053)||2000 YO6|| align=right|14,5|| align=right|2,598|| align=right|0,202|| align=right|11,11|| align=right|4,187||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94054)||2000 YE9|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,205|| align=right|11,79|| align=right|4,338||MBA||21. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94055)||2000 YP11|| align=right|15,3|| align=right|2,858|| align=right|0,060|| align=right|2,96|| align=right|4,830||MBA||20. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94056)||2000 YX12|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,188|| align=right|14,71|| align=right|4,399||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(94057)||2000 YG14|| align=right|15,3|| align=right|2,811|| align=right|0,009|| align=right|5,90|| align=right|4,713||MBA||25. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94058)||2000 YM17|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,079|| align=right|22,57|| align=right|4,413||MBA||28. prosince 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(94059)||2000 YA18|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,168|| align=right|10,14|| align=right|4,243||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94060)||2000 YE18|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,131|| align=right|8,40|| align=right|4,473||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94061)||2000 YF18|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,153|| align=right|7,38|| align=right|4,513||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94062)||2000 YF21|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,067|| align=right|4,04|| align=right|4,607||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(94063)||2000 YA22|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,288|| align=right|6,46|| align=right|4,337||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(94064)||2000 YQ25|| align=right|15,2|| align=right|2,943|| align=right|0,118|| align=right|2,19|| align=right|5,047||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94065)||2000 YJ26|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,183|| align=right|3,84|| align=right|4,074||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94066)||2000 YT29|| align=right|14,7|| align=right|3,061|| align=right|0,185|| align=right|1,63|| align=right|5,355||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(94067)||2000 YS31|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,196|| align=right|11,86|| align=right|4,342||MBA||28. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(94068)||2000 YE34|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,061|| align=right|8,96|| align=right|5,254||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94069)||2000 YL34|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,190|| align=right|10,94|| align=right|5,353||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94070)||2000 YG36|| align=right|14,9|| align=right|2,765|| align=right|0,072|| align=right|2,05|| align=right|4,598||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94071)||2000 YM37|| align=right|13,5|| align=right|3,083|| align=right|0,013|| align=right|13,16|| align=right|5,413||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94072)||2000 YJ38|| align=right|13,9|| align=right|2,545|| align=right|0,251|| align=right|5,37|| align=right|4,059||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94073)||2000 YA39|| align=right|13,8|| align=right|3,114|| align=right|0,014|| align=right|16,52|| align=right|5,495||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94074)||2000 YB40|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,103|| align=right|11,11|| align=right|5,369||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94075)||2000 YZ40|| align=right|14,6|| align=right|2,995|| align=right|0,125|| align=right|1,74|| align=right|5,183||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94076)||2000 YU41|| align=right|15,3|| align=right|2,937|| align=right|0,124|| align=right|0,59|| align=right|5,033||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94077)||2000 YJ43|| align=right|14,2|| align=right|2,888|| align=right|0,055|| align=right|7,31|| align=right|4,908||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94078)||2000 YC45|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,072|| align=right|10,33|| align=right|5,123||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94079)||2000 YN46|| align=right|13,8|| align=right|3,070|| align=right|0,078|| align=right|12,90|| align=right|5,379||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94080)||2000 YC47|| align=right|16,1|| align=right|2,658|| align=right|0,236|| align=right|1,68|| align=right|4,333||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94081)||2000 YE47|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,042|| align=right|3,72|| align=right|5,659||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94082)||2000 YD49|| align=right|16,2|| align=right|2,575|| align=right|0,205|| align=right|0,38|| align=right|4,131||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94083)||2000 YZ51|| align=right|13,8|| align=right|3,265|| align=right|0,083|| align=right|2,46|| align=right|5,900||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94084)||2000 YL52|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,178|| align=right|6,48|| align=right|4,165||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94085)||2000 YV52|| align=right|14,9|| align=right|2,901|| align=right|0,205|| align=right|4,30|| align=right|4,940||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94086)||2000 YG55|| align=right|15,2|| align=right|3,121|| align=right|0,124|| align=right|2,20|| align=right|5,512||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94087)||2000 YC58|| align=right|14,0|| align=right|3,000|| align=right|0,074|| align=right|8,84|| align=right|5,195||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94088)||2000 YV58|| align=right|14,5|| align=right|3,177|| align=right|0,036|| align=right|10,17|| align=right|5,661||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94089)||2000 YQ59|| align=right|14,2|| align=right|2,865|| align=right|0,025|| align=right|2,92|| align=right|4,850||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94090)||2000 YH60|| align=right|15,6|| align=right|2,609|| align=right|0,244|| align=right|3,19|| align=right|4,214||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94091)||2000 YK61|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,236|| align=right|2,07|| align=right|5,155||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94092)||2000 YD62|| align=right|14,3|| align=right|2,964|| align=right|0,059|| align=right|7,97|| align=right|5,103||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94093)||2000 YO63|| align=right|14,2|| align=right|3,227|| align=right|0,122|| align=right|5,75|| align=right|5,796||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94094)||2000 YQ65|| align=right|13,8|| align=right|3,086|| align=right|0,068|| align=right|11,04|| align=right|5,420||MBA||16. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94095)||2000 YG67|| align=right|15,8|| align=right|2,699|| align=right|0,166|| align=right|9,22|| align=right|4,433||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94096)||2000 YS69|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,059|| align=right|4,12|| align=right|4,264||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94097)||2000 YT71|| align=right|14,2|| align=right|2,933|| align=right|0,044|| align=right|2,40|| align=right|5,024||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94098)||2000 YV71|| align=right|14,4|| align=right|2,946|| align=right|0,056|| align=right|2,64|| align=right|5,057||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94099)||2000 YS72|| align=right|15,0|| align=right|2,678|| align=right|0,101|| align=right|5,42|| align=right|4,381||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94100)||2000 YH73|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,129|| align=right|5,34|| align=right|5,697||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94101)||2000 YQ74|| align=right|13,6|| align=right|2,916|| align=right|0,086|| align=right|12,42|| align=right|4,977||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94102)||2000 YA77|| align=right|14,7|| align=right|2,963|| align=right|0,064|| align=right|11,58|| align=right|5,099||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94103)||2000 YU77|| align=right|15,7|| align=right|2,751|| align=right|0,035|| align=right|6,39|| align=right|4,563||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94104)||2000 YG78|| align=right|14,0|| align=right|2,972|| align=right|0,054|| align=right|9,99|| align=right|5,122||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94105)||2000 YX78|| align=right|15,7|| align=right|2,611|| align=right|0,138|| align=right|2,04|| align=right|4,218||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94106)||2000 YB79|| align=right|13,1|| align=right|3,050|| align=right|0,093|| align=right|11,41|| align=right|5,325||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94107)||2000 YW82|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,180|| align=right|14,58|| align=right|5,619||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94108)||2000 YY86|| align=right|14,2|| align=right|3,031|| align=right|0,105|| align=right|9,99|| align=right|5,276||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94109)||2000 YP87|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,059|| align=right|15,89|| align=right|5,384||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94110)||2000 YZ87|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,115|| align=right|1,82|| align=right|4,564||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94111)||2000 YY88|| align=right|14,6|| align=right|2,574|| align=right|0,231|| align=right|2,64|| align=right|4,128||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94112)||2000 YH90|| align=right|15,0|| align=right|2,948|| align=right|0,102|| align=right|17,19|| align=right|5,061||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94113)||2000 YC91|| align=right|14,1|| align=right|3,012|| align=right|0,087|| align=right|11,90|| align=right|5,227||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94114)||2000 YS96|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,087|| align=right|7,01|| align=right|5,549||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94115)||2000 YK98|| align=right|13,7|| align=right|3,186|| align=right|0,057|| align=right|7,40|| align=right|5,685||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94116)||2000 YS101|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,126|| align=right|15,41|| align=right|5,390||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94117)||2000 YE102|| align=right|14,8|| align=right|2,726|| align=right|0,172|| align=right|10,30|| align=right|4,500||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94118)||2000 YV102|| align=right|15,3|| align=right|2,699|| align=right|0,252|| align=right|5,43|| align=right|4,434||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94119)||2000 YN103|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,124|| align=right|9,49|| align=right|4,602||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94120)||2000 YF106|| align=right|13,5|| align=right|2,785|| align=right|0,213|| align=right|12,35|| align=right|4,647||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94121)||2000 YR107|| align=right|14,5|| align=right|2,813|| align=right|0,117|| align=right|9,26|| align=right|4,717||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94122)||2000 YJ108|| align=right|16,6|| align=right|2,813|| align=right|0,174|| align=right|2,47|| align=right|4,718||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94123)||2000 YN108|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,224|| align=right|3,32|| align=right|4,208||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94124)||2000 YJ109|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,057|| align=right|9,11|| align=right|5,111||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94125)||2000 YU111|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,188|| align=right|11,23|| align=right|4,150||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94126)||2000 YN112|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,010|| align=right|11,96|| align=right|5,376||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94127)||2000 YQ112|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,042|| align=right|10,04|| align=right|5,324||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94128)||2000 YC113|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,132|| align=right|1,89|| align=right|5,373||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94129)||2000 YU113|| align=right|14,3|| align=right|2,711|| align=right|0,210|| align=right|14,39|| align=right|4,463||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94130)||2000 YA114|| align=right|15,0|| align=right|2,898|| align=right|0,110|| align=right|7,40|| align=right|4,932||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94131)||2000 YH115|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,046|| align=right|13,82|| align=right|5,478||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94132)||2000 YO115|| align=right|13,0|| align=right|3,174|| align=right|0,058|| align=right|18,31|| align=right|5,655||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94133)||2000 YH116|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,067|| align=right|6,88|| align=right|5,539||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94134)||2000 YT117|| align=right|15,2|| align=right|3,006|| align=right|0,075|| align=right|10,42|| align=right|5,210||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94135)||2000 YB119|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,196|| align=right|13,81|| align=right|4,248||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94136)||2000 YL122|| align=right|14,4|| align=right|2,671|| align=right|0,046|| align=right|26,78|| align=right|4,365||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94137)||2000 YN125|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,108|| align=right|12,87|| align=right|4,532||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94138)||2000 YZ129|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,130|| align=right|6,04|| align=right|4,524||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94139)||2000 YC130|| align=right|14,9|| align=right|2,925|| align=right|0,044|| align=right|3,32|| align=right|5,001||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94140)||2000 YC134|| align=right|14,8|| align=right|2,810|| align=right|0,090|| align=right|5,56|| align=right|4,711||MBA||31. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(94141)||2000 YJ135|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,217|| align=right|25,91|| align=right|4,048||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94142)||2000 YO136|| align=right|15,7|| align=right|2,863|| align=right|0,023|| align=right|1,65|| align=right|4,843||MBA||23. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94143)||2000 YO139|| align=right|14,5|| align=right|2,728|| align=right|0,206|| align=right|16,27|| align=right|4,506||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94144)||2000 YR139|| align=right|13,3|| align=right|3,153|| align=right|0,191|| align=right|15,94|| align=right|5,598||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94145)||2000 YH140|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,150|| align=right|3,87|| align=right|4,637||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(94146)||2001 AK1|| align=right|15,1|| align=right|3,085|| align=right|0,150|| align=right|12,89|| align=right|5,418||MBA||2. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94147)||2001 AT3|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,266|| align=right|8,61|| align=right|4,655||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94148)||2001 AH4|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,329|| align=right|10,32|| align=right|4,179||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94149)||2001 AX4|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,268|| align=right|3,50|| align=right|4,239||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94150)||2001 AY4|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,184|| align=right|6,93|| align=right|4,622||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94151)||2001 AK5|| align=right|14,2|| align=right|2,572|| align=right|0,241|| align=right|9,25|| align=right|4,124||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94152)||2001 AF7|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,253|| align=right|4,90|| align=right|4,123||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94153)||2001 AL8|| align=right|15,4|| align=right|2,861|| align=right|0,043|| align=right|2,94|| align=right|4,838||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94154)||2001 AM8|| align=right|13,9|| align=right|3,047|| align=right|0,095|| align=right|10,52|| align=right|5,319||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94155)||2001 AO8|| align=right|14,1|| align=right|3,050|| align=right|0,106|| align=right|10,27|| align=right|5,325||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94156)||2001 AP8|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,242|| align=right|8,12|| align=right|4,492||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94157)||2001 AG10|| align=right|13,6|| align=right|3,060|| align=right|0,025|| align=right|11,34|| align=right|5,352||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94158)||2001 AR13|| align=right|14,6|| align=right|3,039|| align=right|0,025|| align=right|13,78|| align=right|5,297||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94159)||2001 AG14|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,215|| align=right|7,37|| align=right|4,141||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94160)||2001 AX14|| align=right|14,6|| align=right|2,959|| align=right|0,118|| align=right|11,79|| align=right|5,090||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94161)||2001 AM15|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,158|| align=right|6,20|| align=right|5,289||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94162)||2001 AE17|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,257|| align=right|6,16|| align=right|4,133||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94163)||2001 AV20|| align=right|14,5|| align=right|2,686|| align=right|0,182|| align=right|12,08|| align=right|4,401||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94164)||2001 AC21|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,030|| align=right|13,76|| align=right|5,468||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94165)||2001 AP21|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,207|| align=right|2,90|| align=right|4,342||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94166)||2001 AC22|| align=right|14,0|| align=right|3,029|| align=right|0,055|| align=right|11,96|| align=right|5,271||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94167)||2001 AU22|| align=right|14,1|| align=right|3,165|| align=right|0,042|| align=right|10,36|| align=right|5,630||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94168)||2001 AZ22|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,029|| align=right|11,32|| align=right|5,139||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94169)||2001 AB26|| align=right|13,8|| align=right|2,623|| align=right|0,065|| align=right|12,77|| align=right|4,248||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94170)||2001 AK27|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,119|| align=right|8,10|| align=right|4,612||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94171)||2001 AE28|| align=right|13,9|| align=right|3,205|| align=right|0,105|| align=right|13,07|| align=right|5,736||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94172)||2001 AH30|| align=right|14,6|| align=right|2,845|| align=right|0,079|| align=right|6,04|| align=right|4,799||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94173)||2001 AP30|| align=right|13,9|| align=right|2,669|| align=right|0,081|| align=right|20,93|| align=right|4,359||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94174)||2001 AP31|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,062|| align=right|11,43|| align=right|5,135||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94175)||2001 AB32|| align=right|14,3|| align=right|3,033|| align=right|0,039|| align=right|8,71|| align=right|5,281||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94176)||2001 AN32|| align=right|13,6|| align=right|3,031|| align=right|0,065|| align=right|11,83|| align=right|5,276||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94177)||2001 AF33|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,025|| align=right|11,53|| align=right|5,597||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94178)||2001 AS33|| align=right|14,9|| align=right|3,087|| align=right|0,198|| align=right|4,22|| align=right|5,423||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94179)||2001 AZ34|| align=right|13,9|| align=right|2,990|| align=right|0,192|| align=right|24,96|| align=right|5,171||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94180)||2001 AY35|| align=right|14,4|| align=right|2,817|| align=right|0,034|| align=right|10,64|| align=right|4,726||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94181)||2001 AS36|| align=right|13,4|| align=right|3,204|| align=right|0,078|| align=right|15,83|| align=right|5,735||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94182)||2001 AJ38|| align=right|14,2|| align=right|2,585|| align=right|0,175|| align=right|12,63|| align=right|4,156||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94183)||2001 AY38|| align=right|15,6|| align=right|2,866|| align=right|0,079|| align=right|2,13|| align=right|4,852||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94184)||2001 AU42|| align=right|13,6|| align=right|3,211|| align=right|0,037|| align=right|15,83|| align=right|5,752||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94185)||2001 AE43|| align=right|13,5|| align=right|3,210|| align=right|0,057|| align=right|15,39|| align=right|5,751||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94186)||2001 AH45|| align=right|13,8|| align=right|3,143|| align=right|0,096|| align=right|16,54|| align=right|5,570||MBA||15. ledna 2001||Kleť||Klet
|-
|(94187)||2001 AF52|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,182|| align=right|28,06|| align=right|5,647||MBA||2. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94188)||2001 AD53|| align=right|14,2|| align=right|3,035|| align=right|0,060|| align=right|10,43|| align=right|5,286||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94189)||2001 BU|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,145|| align=right|7,75|| align=right|5,429||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(94190)||2001 BY|| align=right|14,7|| align=right|3,048|| align=right|0,078|| align=right|10,91|| align=right|5,320||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(94191)||2001 BH1|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,127|| align=right|15,90|| align=right|4,107||MBA||17. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94192)||2001 BC7|| align=right|14,7|| align=right|2,784|| align=right|0,196|| align=right|13,94|| align=right|4,645||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94193)||2001 BN7|| align=right|14,6|| align=right|3,142|| align=right|0,025|| align=right|6,87|| align=right|5,570||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94194)||2001 BQ8|| align=right|14,9|| align=right|2,892|| align=right|0,029|| align=right|3,28|| align=right|4,917||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94195)||2001 BU13|| align=right|14,3|| align=right|3,119|| align=right|0,049|| align=right|8,83|| align=right|5,508||MBA||22. ledna 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(94196)||2001 BQ14|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,037|| align=right|5,04|| align=right|5,328||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(94197)||2001 BB15|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,088|| align=right|16,27|| align=right|5,296||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(94198)||2001 BL15|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,082|| align=right|10,83|| align=right|5,664||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(94199)||2001 BM16|| align=right|13,9|| align=right|2,918|| align=right|0,029|| align=right|12,06|| align=right|4,983||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94200)||2001 BF17|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,203|| align=right|9,74|| align=right|4,256||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94201)||2001 BE18|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,094|| align=right|12,36|| align=right|5,413||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94202)||2001 BF20|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,038|| align=right|11,40|| align=right|5,399||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94203)||2001 BF22|| align=right|15,5|| align=right|2,969|| align=right|0,007|| align=right|5,25|| align=right|5,115||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94204)||2001 BR24|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,086|| align=right|12,04|| align=right|5,417||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94205)||2001 BM25|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,223|| align=right|1,13|| align=right|4,572||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94206)||2001 BS26|| align=right|14,2|| align=right|3,038|| align=right|0,017|| align=right|7,80|| align=right|5,294||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94207)||2001 BH27|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,088|| align=right|10,54|| align=right|5,478||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94208)||2001 BA29|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,155|| align=right|2,77|| align=right|5,331||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94209)||2001 BB33|| align=right|13,5|| align=right|3,114|| align=right|0,070|| align=right|15,02|| align=right|5,494||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94210)||2001 BK33|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,379|| align=right|5,14|| align=right|4,107||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94211)||2001 BG34|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,108|| align=right|9,05|| align=right|5,341||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94212)||2001 BV34|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,053|| align=right|8,80|| align=right|5,133||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94213)||2001 BM35|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,090|| align=right|21,05|| align=right|5,335||MBA||23. ledna 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(94214)||2001 BV35|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,059|| align=right|12,41|| align=right|5,150||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94215)||2001 BO42|| align=right|14,6|| align=right|2,727|| align=right|0,228|| align=right|9,13|| align=right|4,503||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94216)||2001 BT42|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,230|| align=right|9,80|| align=right|4,535||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94217)||2001 BH44|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,173|| align=right|6,30|| align=right|5,448||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94218)||2001 BK45|| align=right|13,1|| align=right|3,199|| align=right|0,127|| align=right|27,08|| align=right|5,720||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94219)||2001 BP45|| align=right|13,2|| align=right|3,139|| align=right|0,128|| align=right|25,87|| align=right|5,560||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94220)||2001 BF46|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,049|| align=right|15,52|| align=right|5,474||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94221)||2001 BD47|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,082|| align=right|9,45|| align=right|5,197||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94222)||2001 BE48|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,119|| align=right|13,73|| align=right|5,141||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94223)||2001 BU53|| align=right|15,2|| align=right|2,897|| align=right|0,228|| align=right|8,14|| align=right|4,930||MBA||17. ledna 2001||Calar Alto||Calar Alto
|-
|(94224)||2001 BA57|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,261|| align=right|8,57|| align=right|4,137||MBA||19. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94225)||2001 BO59|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,166|| align=right|26,70|| align=right|5,590||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94226)||2001 BA61|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,156|| align=right|26,77|| align=right|4,121||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94227)||2001 BK61|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,050|| align=right|14,04|| align=right|5,529||MBA||26. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94228)||2001 BU61|| align=right|13,6|| align=right|2,652|| align=right|0,127|| align=right|21,56|| align=right|4,319||MBA||31. ledna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(94229)||2001 BR62|| align=right|14,4|| align=right|2,802|| align=right|0,110|| align=right|9,59|| align=right|4,690||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94230)||2001 BU63|| align=right|12,9|| align=right|3,419|| align=right|0,054|| align=right|15,17|| align=right|6,320||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94231)||2001 BQ65|| align=right|13,8|| align=right|3,219|| align=right|0,109|| align=right|10,93|| align=right|5,774||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94232)||2001 BG67|| align=right|14,0|| align=right|3,224|| align=right|0,150|| align=right|14,05|| align=right|5,788||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94233)||2001 BG68|| align=right|13,7|| align=right|2,933|| align=right|0,211|| align=right|13,33|| align=right|5,023||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94234)||2001 BE74|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,188|| align=right|10,42|| align=right|4,383||MBA||31. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(94235)||2001 BO74|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,053|| align=right|14,52|| align=right|5,476||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94236)||2001 BU75|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,207|| align=right|17,19|| align=right|5,632||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94237)||2001 BJ78|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,122|| align=right|7,63|| align=right|4,644||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94238)||2001 CM6|| align=right|15,1|| align=right|3,187|| align=right|0,149|| align=right|2,05|| align=right|5,689||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94239)||2001 CT6|| align=right|13,9|| align=right|3,128|| align=right|0,079|| align=right|14,79|| align=right|5,533||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94240)||2001 CO7|| align=right|14,9|| align=right|3,168|| align=right|0,083|| align=right|15,55|| align=right|5,639||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94241)||2001 CC8|| align=right|14,5|| align=right|3,236|| align=right|0,051|| align=right|6,73|| align=right|5,819||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94242)||2001 CE9|| align=right|13,5|| align=right|3,157|| align=right|0,090|| align=right|8,41|| align=right|5,608||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94243)||2001 CB10|| align=right|13,9|| align=right|3,151|| align=right|0,167|| align=right|11,94|| align=right|5,591||MBA||3. února 2001||Piera||J. Guarro
|-
|(94244)||2001 CP10|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,118|| align=right|12,14|| align=right|5,308||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94245)||2001 CW11|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,110|| align=right|8,63|| align=right|5,506||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94246)||2001 CP15|| align=right|13,8|| align=right|3,490|| align=right|0,024|| align=right|8,97|| align=right|6,518||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94247)||2001 CA18|| align=right|15,1|| align=right|3,096|| align=right|0,129|| align=right|2,69|| align=right|5,446||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(94248)||2001 CX21|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,120|| align=right|5,40|| align=right|5,470||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94249)||2001 CN24|| align=right|14,3|| align=right|3,054|| align=right|0,081|| align=right|5,43|| align=right|5,336||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94250)||2001 CZ26|| align=right|13,8|| align=right|3,178|| align=right|0,134|| align=right|19,38|| align=right|5,663||MBA||1. února 2001||Haleakala||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek